een Afrikaans volk, zie Mossi (volk)
 een Afrikaanse taal, zie More (taal)
 een Engelse rivier, zie More (rivier)
 Mole (saus), saus uit de Mexicaanse keuken
 Guacamole, een Mexicaans bijgerecht